Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1978 года прошёл 25-26 февраля 1978 года на стадионе «Уллеви» в Гётеборге (Швеция). В нём приняли участие 32 спортсмена из 16 стран. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель США Эрик Хайден, который победил на трёх дистанциях.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Февраль 1978 года
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)